Porte de Pantin – brama Paryża
 Porte de Pantin – stacja paryskiego metra